

Населені пункти та їхні частини

 Крубін — село в гміні Велішев Леґьоновського повіту Мазовецького воєводства
 Крубін — село в гміні Санники Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Крубін — частина міста Цеханув у Цехановському повіті Мазовецького воєводства

Примітки